Víctor García (ur. 1950) – kubański siatkarz,
 Víctor García (ur. 1974) – hiszpański reżyser,
 Víctor García (ur. 1985) – hiszpański lekkoatleta,
 Víctor García (ur. 1990) – hiszpański kierowca wyścigowy,
 Víctor García (ur. 1994) – hiszpański piłkarz.